Tim Eriksson, född 5 februari 1982, är en svensk ishockeyspelare, fostrad i Åkers IF. Han har spelat i Hammarby Hockey, Linköping HC och Djurgårdens IF Hockey och avslutade sin hockeykarriär i Haninge Anchors HC.

Referenser

Noter 

Födda 1982
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Linköping HC
Män
Levande personer
Idrottare från Södertälje
Spelare valda i NHL Entry Draft 2000
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft